

Geografia 
 Argentina
 Belgrano – quartiere di Buenos Aires
 Dipartimento di Belgrano – dipartimento della provincia di San Luis
 Dipartimento di Belgrano – dipartimento della provincia di Santa Fe
 Dipartimento di Belgrano – dipartimento della provincia di Santiago del Estero
 Dipartimento di Doctor Manuel Belgrano – dipartimento della Provincia di Jujuy
 Dipartimento di General Belgrano – dipartimento della provincia del Chaco
 Dipartimento di General Belgrano – dipartimento della provincia di La Rioja
 Dipartimento di General Manuel Belgrano – dipartimento della provincia di Misiones
 General Belgrano – città della provincia di Buenos Aires
 General Manuel Belgrano – municipio del dipartimento di Patiño

Sport 
 Belgrano Athletic Club – società polisportiva argentina di Buenos Aires
 Club Atlético Belgrano – società calcistica argentina di Córdoba
 Defensores de Belgrano – società calcistica argentina di Buenos Aires

Altro 
 Manuel Belgrano – uno dei padri fondatori dell'Argentina
 Belgrano – stazione della metropolitana di Buenos Aires 
 2808 Belgrano – asteroide della fascia principale
 ARA General Belgrano, incrociatore della marina argentina, affondato durante la guerra delle Falkland